Louis Coulon peut désigner :
 Louis Coulon (1605-1664) : géographe et historien français d'Ancien Régime
Louis Coulon (1804-1894) : naturaliste suisse
 Louis Coulon (1826-1916) : syndicaliste français ouvrier à Montluçon et connu pour avoir eu la deuxième plus grande barbe au monde